Val 2002 kan syfta på:

Presidentvalet i Frankrike 2002
Riksdagsvalet i Sverige 2002
Mellanårsvalet i USA 2002
 Presidentvalet i Albanien 2002